Type 26 – pistola giapponese prodotta dalla guerra russo-giapponese alla seconda guerra mondiale
Type 26 – cartuccia giapponese prodotta dalla guerra russo-giapponese alla seconda guerra mondiale
Peugeot Type 26 – modello di automobile prodotto dal 1899 al 1902